Zaitzev se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander I. Zaitzev
 Philipp Adamovich Zaitzev